Акжол, Ак жол или Ак-Жол ( — ) — многозначный термин.

Населённые пункты в Казахстане 
 Акжол — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Акжол (бывшее Ленинжолы) — аул в Меркенском районе Жамбылской области.
 Акжол (бывшее Бакаушино) — село в Зеленовском районе Западно-Казахстанской области.
 Акжол (бывшее Пригородное) — село в Каркаралинском районе Карагандинской области.
 Акжол (бывшее Целинное) — село в Шетском районе Карагандинской области.
 Акжол (бывшее Политотдел) — село в Жанакорганском районе Кызылординской области.
 Акжол (бывшее Куйбышево) — село в подчинении горадминистрации Аксу Павлодарской области.
 Акжол (до 2019 г. — Андриановка) — село в Актогайском районе Павлодарской области.
 Акжол (бывшее Ленинжолы) — село в Келесском районе Туркестанской области.
 Акжол (бывшее Политотдел) — село в Мактааральском районе Туркестанской области.
 Акжол (бывшее Большевик) — село в Ордабасинском районе Туркестанской области.

Партии 
 «Ак жол» — политическая партия в Казахстане.
 «Ак жол» — политическая партия в Киргизии.
 «Ак жол» — социалистическая партия в Киргизии в 1920-х годах.

Другое 
 «Ак жол» — газета, издававшаяся в 1920—26 годах в Ташкенте и Шымкенте.
 «Ак-Жол» — футбольный клуб из города Араван Киргизии.
 Ак-Жол — другое название аэропорта Уральск в Казахстане.
 Ак Жол — прозвище Даирходжи из рода аргын, приближённого лица Абу-л-хайра.